Polish Bowl V był piątym finałem o mistrzostwo Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Został on rozegrany 24 lipca 2010 na stadionie Oławka we Wrocławiu. Podczas meczu zanotowano rekord publiczności w obecnym sezonie PLFA, kiedy to na stadion przyszło około 1200 osób. W spotkaniu, zawodnicy The Crew Wrocław musieli uznać wyższość innej wrocławskiej drużyny, Devils, 26:21.

Przed meczem

Drużyny 

Po raz pierwszy w historii Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego doszło do spotkania w meczu finałowym dwóch drużyn z jednego miasta. Ponadto, gospodarzem tegorocznej edycji Polish Bowl był Wrocław, w którym obie ekipy na co dzień grają. Jako pierwsza do finału zakwalifikowała się drużyna The Crew, która awansowała z drugiego miejsca w tabeli sezonu zasadniczego do fazy play-off. Tam, w półfinale, Załoga gładko pokonała Pomorze Seahawks 49:0. Dotychczas Wrocławianie ponieśli jedną porażkę i to w pojedynku derbowym z rywalem zza miedzy (rekord 6-1 w pre-fazie sezonu, 1-0 w play-off's).

Dzień później, 11 lipca 2010, faktem stało się, że The Crew będą mieli szansę wziąć odwet za czerwcową porażkę z Diabłami 24:31. Tego dnia właśnie Devils rozprawili się z najstarszą i najbardziej utytułowaną drużyną w historii PLFA, Warsaw Eagles. Wcześniej, równie efektownie, pokonali wszystkich rywali w sezonie zasadniczym i zapisali się w historii Ligi jako pierwsza niepokonana drużyna przystępująca do fazy play-off (rekord 7-0).

Niemiecki sędzia 
Na specjalne zaproszenie Wydziału Sędziowskiego PZFA, do poprowadzenia Polish Bowl V wyznaczony został niemiecki sędzia Marcel Tschürer, na co dzień pracujący w German Football League. Jeden z najlepszych europejskich arbitrów miał w swoim dorobku możliwość sędziowania takich spotkań jak: German Bowl (trzykrotnie), dwukrotnie prowadził mecz o mistrzostwo Europy a także został wybrany jako jeden z rozjemców spotkania decydującego o mistrzostwie świata w roku 2007. Ponadto już w 2010 r. miał szansę zaprezentowania się polskim kibicom, gdyż sędziował mecz pomiędzy seniorskimi reprezentacjami Niemiec i Japonii, który był transmitowany w jednej z polskich stacji sportowych.

To nie pierwszy przypadek gdy PZFA zaprasza zagranicznego arbitra do prowadzenia Polish Bowl. W 2008, podczas trzeciej edycji finału, sędzią spotkania był Brytyjczyk Steve Tonkinson.

Statystyki 
Po meczu, WR drużyny Devils, Dawid Tarczyński został wybrany MVP spotkania.

Statystyki indywidualne 

*Completions/Attempts (ang. próby udane/próby ogółem)
aCarries (ang. przenoszenia, tutaj: próby)
bLong play (ang. najdłuższa akcja)
cReceptions (ang. chwyty)
tTackles (ang. ataki)
gForced Fumble (ang. spowodowane fumble's)

Sędziowie 
  Marcel Tschurer – Referee
  Shawn Sombati – Umpire
  Mikołaj Burzec – Head Linesman
  Alex Zarganis – Line Judge
  Maciej Brueck – Field Judge
  Wojciech Ratajczak – Side Judge
  Krzysztof Walentynowicz – Back Judge

2010